|-
| 210001 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210002 - || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210003 - || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210004 - || || 5 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210005 - || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210006 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210007 - || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210008 - || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210009 - || || 5 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210010 - || 2006 KO || 16 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210011 - || 2006 KT || 18 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210012 - || || 21 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 210013 - || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210014 - || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210015 - || || 19 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210016 - || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210017 - || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210018 - || || 20 de maig de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210019 - || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210020 - || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210021 - || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210022 - || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210023 - || || 23 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 210024 - || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210025 - || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210026 - || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210027 - || || 22 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 210028 - || || 27 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 210029 - || || 5 de juny de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 210030 - || || 24 de juny de 2006 || Lulin Observatory || Q.-z. Ye
|-
| 210031 - || || 30 de juny de 2006 || Lulin Observatory || Q.-z. Ye
|-
| 210032 - || 2006 OC || 16 de juliol de 2006 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
| 210033 - || || 17 de juliol de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 210034 - || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210035 - || || 18 de juliol de 2006 || Lulin Observatory || LUSS
|-
| 210036 - || || 20 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210037 - || || 20 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210038 - || || 24 de juliol de 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig
|-
| 210039 - || || 21 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210040 - || || 21 de juliol de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 210041 - || || 20 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210042 - || || 20 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 210043 - || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210044 - || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210045 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210046 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210047 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210048 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210049 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210050 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210051 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210052 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210053 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210054 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210055 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210056 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210057 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210058 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210059 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210060 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210061 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210062 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210063 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210064 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210065 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210066 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210067 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210068 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210069 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210070 - || || 19 d'agost de 2006 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 210071 - || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 210072 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210073 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210074 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210075 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210076 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210077 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210078 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210079 - || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210080 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210081 - || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210082 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210083 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210084 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210085 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210086 - || || 23 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 210087 - || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210088 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210089 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210090 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210091 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210092 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210093 - || || 25 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 210094 - || || 25 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 210095 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210096 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 210097 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210098 - || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 210099 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210100 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

0